Lithomoia cinerascens är en fjärilsart som beskrevs av Otto Staudinger 1872. Lithomoia cinerascens ingår i släktet Lithomoia och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
cinerascens